38th (Welsh) Infantry Division – divisione di fanteria del British Army
 38th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army